Фёдор Никола́евич Пра́вдин (31 мая 1908, Москва — 5 марта 1988, там же) — советский энтомолог, доктор биологических наук, профессор, специалист по систематике прямокрылых. Заслуженный деятель науки РСФСР.

Биография 
Родился в Москве 31 мая 1908 года. С 1926 по 1930 годы учился на биологическом отделении Московского государственного университета. Дипломная работа о строении головы сеноедов была выполнена под руководством Эрнеста Георгиевича Беккера, эта работа в 1932 году была опубликована в Зоологическом журнале. После университета работал во Всесоюзном институте каучука и гуттаперчи. В 1938 году в МГУ защитил кандидатскую диссертацию на тему «Насекомые как биологический фактор в жизни тау-сагыза в Кара-Тау». В 1940—1941 годах работал в Главном управлении по заповедникам РСФСР. Был организатором исследований насекомых в заповедника РСФСР. В годы войны был начальником химической службы артиллерийского полка. В 1943 году был отозван для работы в Институте каучуконосов. С 1944 по 1952 годы возглавлял в институте отдел защиты растений. В 1949 году защитил докторскую диссертацию на тему «Насекомые и сложноцветные растения». С 1952 по 1973 год работал профессором кафедры зоологии и дарвинизма Московского государственного педагогического института им. В. И. Ленина. С 1973 по 1985 годы работал в Институте эволюционной морфологии и экологии животных. Умер в Москве 5 марта 1988 года. Похоронен на Востряковском кладбище.

Научная и педагогическая деятельность 
Участвовал в экспедициях по Средней Азии в пустыне Малые Барсуки, Семиречье, хребете Каратау и Туркестанский хребете, изучал комплексы вредителей и опылителей тау-сагыза, кок-сагыза и хондриллы. В ходе этих исследований он предположил, что миграции азиатской уховёртки (вредителя тау-сагыза) в период цветения этого растения связаны геологическими изменениями ландшафтов. Им была разработана система карантина семян каучуконосов. Им был проведён анализ трофических связей насекомых с растениями семейства сложноцветных. С 1950-х годов специализировался на исследовании экологии и систематики прямокрылых. Выявил особенности вертикальной зональности и закономерности прямокрылых формирования их видовых комплексов. Создал московскую школу ортоптерологов.

Правдин разработал курс лекций и первый создал цикл лабораторных занятий по дарвинизму, которые были обобщены в учебнике педагогических вузов и пособии для учителей. Под его руководством защищено 20 кандидатский диссертации. В 1957—1958 годах принимал участие в организации Тиранского университета (Албания). Участвовал качестве эксперта в работе Высшей аттестационной комиссии. Был членом редколлегий журналов «Бюллетень МОИП» и «Научные доклады высшей школы, биологические науки».

Таксоны, описанные Правдиным 
Впервые для науки Правдин описал несколько таксонов насекомых, в том числе:

Таксоны, названные в честь Правдина 
В честь Правдина названы следующие таксоны насекомых:

Избранные публикации 
Автор около 100 публикаций, монографий и учебников, в том числе

Книги

Статьи

Примечания 

Энтомологи XX века
Энтомологи СССР
Ортоптерологи
Авторы учебников по биологии
Похороненные на Востряковском кладбище
Энтомологи по алфавиту